Schwarzkopf is de achternaam van een aantal mensen en de naam van een bedrijf:
Anton Schwarzkopf, Duits attractiebouwer
Elisabeth Schwarzkopf, Duitse sopraan actief tussen ca. 1935-1967
Lilli Schwarzkopf, Duits atlete
Norman Schwarzkopf jr., Amerikaans generaal in de Golfoorlog van 1990-1991
Schwarzkopf Professional, haarverzorgingsproducten.
Stichting Schwartzkopf